Ванесса Лов (, род. 17 июля 1990 года, Шверин, Мекленбург — Передняя Померания, Германия) — немецкая легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и беге на короткие дистанции в классе T42. Паралимпийская чемпионка 2016 года в прыжках в длину с мировым рекордом 4,93 м. Чемпионка мира 2015 и двукратная чемпионка Европы (2014, 2016) в прыжках в длину.

Биография и карьера 
Ванесса Лов родилась 17 июля 1990 года в Шверине. У неё есть две сестры — старшая Синтия и младшая Оливия. Училась в начальной школе Ратцебург, затем в средней школе. 18 июня 2006 года на платформе в Ратцебурге она попала под поезд. Чтобы спасти жизнь, врачи ампутировали ей обе ноги до уровня колена. Ванесса 2 месяца находилась в коме, а в общей сложности пробыла в больнице 5 месяцев.

Начала профессионально заниматься лёгкой атлетикой в 2008 году, после того как бросила учёбу в последнем классе школы. В составе Паралимпийской сборной команды Германии участвовала в двух летних Паралимпийских играх (2012, 2016).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 Профиль Ванессы Лов
 
 

Прыгуны в длину Германии
Бегуны на короткие дистанции Германии
Чемпионы Паралимпийских игр от Германии
Чемпионы Паралимпийских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2016 года